Pierwszy rząd Sebastiana Kurza – rząd Republiki Austrii w latach 2017–2019
 Drugi rząd Sebastiana Kurza – rząd Republiki Austrii od 2020